Герли има више значења:
 Герли (Алабама)
 Герли (Небраска)